Комсомолск на Амур () е град в Русия, административен център на Комсомолския район на Хабаровски край.

Градът има население от 251,2 хил. жители към 2016 г. Разположен е на левия бряг на река Амур, на 360 км от краевия център Хабаровск.

История 
Районът на днешния град е част от Китай до 1858 г., когато след подписването на Айгунския договор става част от Русия. Градът е основан през 1932 г. на мястото на село Пермское, изграждан като бъдещ индустриален център от ВЛКСМ – Ленинския Комсомол (комунистическия съюз на младежта в СССР), откъдето идва и името на града.

Население 
Населението на Комсомолск на Амур е съставено от: 87,19% руснаци, 1,75% украинци, 0,71% татари, 0,39% беларуси, 0,37% нанайци, 0,31% азербайджанци, 0,27% корейци и други малцинства. То достига връх през 1991 г., когато жителите на града наброяват 319 000.

Климат 
Градът е разположен в зона на влажен умереноконтинентален климат, със студена зима и топло лято. Средната годишна температура е 0.8 °C.

Икономика 
Днес Комсомолск на Амур е вторият по големина в Хабаровския край и е сред големите промишлени центрове на руския Далечен изток. Икономиката на града се състои от авиационни заводи на „Сухой“, корабостроителница (произвеждаща бойни подводници), металургия, машиностроене и нефтопреработвателна промишленост.

Външни препратки 

 Комсомолск на Амур в интернет
 Официален сайт на градската аминистрация на Комсомолск на Амур

Източници